Meline steht für:

 Meline (Vorname), weiblicher Vorname
 Félix Jules Méline (1838–1925),  französischer Politiker, Premierminister
 Jaime Meline (* 1975), US-amerikanischer Hip-Hop-Musiker, siehe El-P
 Échenoz-la-Méline, französische Gemeinde im Département Haute-Saône